Мстислав Всеволодович (князь городенский)
Мстислав Всеволодович (князь владимир-волынский)